La Plata ("a prata" em castelhano) pode designar —

Argentina:
La Plata ou Ciudad de La Plata, capital da província de Buenos Aires
 La Plata, município que integra essa cidade
 Club Estudiantes de La Plata, equipa de futebol da cidade
 1029 La Plata, um asteróide nomeado em honra à cidade
 Estádio Ciudad de La Plata, na mesma cidade e sede dos Estudiantes y Gimnasia
 Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata, outro clube desportivo da cidade
Río de La Plata ou Rio da Prata, estuário dos rios Paraná e Uruguai
 Mar del Plata, outra cidade da província de Buenos Aires

Bolívia:
Sucre foi conhecida como La Plata

Colômbia:
La Plata (Huila)

Espanha:
Almadén de la Plata, Sevilha

Estados Unidos:
Condado de La Plata, Colorado
La Plata, Condado de Charles, Maryland
La Plata, Missouri

Música
La Plata (álbum), disco lançado em 2008 pela banda mineira Jota Quest
La Plata (canção), primeiro single de trabalho do oitavo álbum da banda Jota Quest

Outros
1029 La Plata
Gómez Plata

La Plata
Desambiguações de topônimos